Frankfort Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Frankfort Township (Franklin County, Illinois)
 Frankfort Township (Will County, Illinois)
 Frankfort Township (Iowa)
 Frankfort Township (Nebraska)
 Frankfort Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Frankford Township